Алекса́ндр Тара́брин:
 Тарабрин, Александр Георгиевич (род. 1985) — российский и казахстанский пловец.
 Тарабрин, Александр Юрьевич (род. 1973) — украинский футболист.